Xaló kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jalón (ort i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Xaló (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar